Anglade, terme qui désignait à l'origine une parcelle de terre ou une maison qui formait un angle, peut faire référence à :

Patronyme 
 Alexandre Anglade (1860-1903), sculpteur français ;
 Caroline Anglade (née en 1982), actrice française ;
 Catherine Anglade (1929-1994), réalisatrice et productrice de télévision française ;
 Dominique Anglade (née en 1974), femme politique et femme d'affaires canadienne ; 
 France Anglade (1942-2014), actrice française ;
 Franck Anglade (né en 1981), joueur de rugby français ;
 Gaston Anglade (1854-1931), peintre français
 Georges Anglade (1944-2010), géographe, homme politique et écrivain haïtien ;
 Henri Anglade (1933-2022), coureur cycliste français ;
 Hippolyte Anglade (1800-1881), homme politique français ;
 Jean Anglade (1915-2017), écrivain français ;
 Jean-Baptiste Anglade (1841-1913), maître-verrier français ;
 Jean-Hugues Anglade (né en 1955), acteur français ;
 Joseph Anglade (1868-1930), philologue et romaniste français ;
 Magdeleine Anglade (1921-1998), femme politique française ;
 Pierre Anglade (1921-1946), résistant français ;
 Pieyre-Alexandre Anglade (1986-), homme politique français ;

Toponyme 
 Anglade, commune française de Gironde.
 Lac d'Anglade, lac des Hautes-Pyrénées.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français